El apellido Huxley puede referirse a:
Personas
 Thomas Henry Huxley (1825,1895), biólogo británico pro-darwinista.
 Leonard Huxley (1860–1933), escritor y editor, hijo del anterior.
 Aldous Huxley (1894-1963), escritor británico, hijo de Leonard y nieto de Thomas Henry.
 Julian Huxley (1887-1975), biólogo y humanista, también hijo de Leonard y nieto de Thomas Henry.
 Andrew Fielding Huxley (1917-2012), fisiólogo, biofísico y premio Nobel de medicina, también hijo de Leonard y nieto de Thomas Henry.
 Hugh Esmor Huxley (1924-2013), biólogo británico.

Geografía
 Huxley, localidad del condado de Story, Iowa, Estados Unidos.